Frail Words Collapse - другий студійний альбом американської групи As I Lay Dying, який був випущений 1 липня 2003 року.

Композиції 
 94 Hours - 3:11
 Falling Upon Deaf Ears - 2:31
 Forever - 4:43
 Collision - 3:11
 Distance Is Darkness - 2:39
 Behind Me Lies Another Fallen Soldier - 3:03
 Undefined - 2:17
 A Thousand Steps - 1:46
 The Beginning - 3:29
 Song 10 - 4:16
 The Pain of Separation - 2:57
 Elegy - 4:47

Джерела 
 Frail Words Collapse  last.fm
 Frail Words Collapse  allmusic

Альбоми As I Lay Dying
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003